Прогресс () — село в Гайворонском районе Кировоградской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 19 человек. Почтовый индекс — 26331. Телефонный код — 5254. Код КОАТУУ — 3521186802.

Местный совет 
26331, Кировоградская обл., Гайворонский р-н, с. Хащеватое, ул. Ленина, 54

Ссылки 
 Прогресс на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Кировоградской области 

Населённые пункты Гайворонского района